Морита — фамилия. Известные носители:
 Морита, Акио (1921—1999) — основатель корпорации Sony.
 Морита, Аюми (род. 1990) — японская теннисистка.
 Морита, Масакадзу (род. 1972) — японский сэйю и актёр.
 Морита, Масанори (род. 1966) — японская мангака.
 Морита, Пэт (1932—2005) — американский актёр и сценарист японского происхождения.
 Морита, Сёма (1874—1938) — японский психиатр, психотерапевт, основатель Морита-терапии.
 Морита, Сохэй (1881—1949) — японский новеллист и переводчик западной литературы.
 Морита, Такэо (род. 1942) — японский борец вольного стиля.
 Морита, Хироюки (род. 1964) — японский аниматор и режиссёр.